Федорец - фамилия:

 Федорец, Владимир Андреевич (род. 1951) — заслуженный тренер СССР и Украины.
 Федорец, Семён Алексеевич (1921—2002) — советский лётчик-ас, участник Великой Отечественной и Корейской войн.

См. также 
 Федорцов
 Федорцово